St. Corona steht für:

 Corona (Heilige), frühchristliche Märtyrerin,
 Wallfahrtskirche St. Corona (Staudach), Wallfahrtskirche im niederbayerischen Massing
 Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Corona am Wechsel in Niederösterreich, Bezirk Neunkirchen

Orte:
 St. Corona am Schöpfl, Ortschaft und Katastralgemeinde von Altenmarkt an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 St. Corona am Wechsel, Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich